Grimsay kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Grimsay, ö i  Skottland, Eilean Siar, 
 Grimsay (ö i Storbritannien, lat 57,40, long -7,28), Skottland, Eilean Siar, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar